Literatura
 El Senyor dels Anells: trilogia de John R.R. Tolkien; es compon de tres parts: La Germandat de l'Anell, Les Dues Torres i El retorn del rei.

 Cinema
 El Senyor dels Anells (pel·lícula de 1978), pel·lícula d'animació de 1978 dirigida per Ralph Bakshi
 El Senyor dels Anells, conjunt de tres pel·lícules dirigides per Peter Jackson, anomenades:
 El Senyor dels Anells: La Germandat de l'Anell, pel·lícula del 2001
 El Senyor dels Anells: Les dues torres, pel·lícula del 2002
 El Senyor dels Anells: El retorn del rei, pel·lícula del 2003

 Jocs
 El Senyor dels Anells, el joc de rol de la Terra Mitjana, publicat per Iron Crown Enterprises entre el 1984 i el 1999
 El Senyor dels Anells, el joc de rol, publicat per Decipher dés del 2000
 El Senyor dels Anells, el joc de batalles estratègiques, publicat per Games Workshop